The Maltese Falcon, romance de Dashiel Hammett
 The Maltese Falcon (1931), filme de Roy del Ruth, com Ricardo Cortez
 Relíquia Macabra, filme com Humphrey Bogart (no original, The Maltese Falcon)